Jens Larsen (1961. december 31. –) dán nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2006-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1994-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2006-ban a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Kettő csoportmérkőzésen működhetett segítő partbíróként. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Angliába a X., az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságra, Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra, valamint Portugáliába a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

1996-os labdarúgó-Európa-bajnokság

2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Források 

Dán labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek